En matemàtiques, una connexió és una manera d'especificar la diferenciació covariant en una varietat diferenciable. També pot referir-se a la connexitat d'un espai topològic.
 En telecomunicacions, es refereix a l'enllaç que s'estableix entre l'emissor i el receptor a través del qual s'envia el missatge. Comunament pot referir-se al tipus d'enllaç: Quina és la teva connexió? ADSL, Xarxa telefònica commutada o XTB, XDSI, etc. També pot referir-se a conceptes encara més específics:
 Connexió per línia commutada
 Connexió en calent
 En electricitat:
 Connexió en paral·lel
 Connexió en sèrie
 Connexió estrella-triangle

 Connexió, minisèrie de 2009 dirigida per Leonel Vieira.
 Conexión, banda espanyola de southern soul dels anys 60 i 70.